Irene "The Alien" Dubois, nombre artístico de Ian Hill, es una artista drag estadounidense conocida por competir en la decimoquinta temporada de RuPaul's Drag Race.

Carrera drag 
Siendo "hermana" drag de Bosco,Irene Dubois es conocida por su aspecto "bizarro y de otro mundo"y su drag con inspiración extraterrestre.Ganó la competencia So You Think You Can Drag en 2018, y apareció en el video musical de Tacocat "Grains of Salt".

Compitió en la decimoquinta temporada de RuPaul's Drag Race.Después de ganar el primer mini desafío,se convirtió en la primera concursante en ser eliminada de la competencia. Durante el show de talentos, enseño a los espectadores como preparar un vaso con agua helada.Perdió el lip sync de "7 Rings" (2019) de Ariana Grande contra su compañera concursante Amethyst.Llevó un vestido morado y plateado a la alfombra roja de la temporada 15.

Vida personal 
Hill obtuvo un Bachelor en bellas artes en teatro. Vive en Seattle,y ha actuado en el Julia's on Broadwayy Queer Bar.

Filmografía

Televisión

Series web

Referencias

Enlaces externos 

Participantes de RuPaul's Drag Race
Personas de Seattle
Drag queens de Estados Unidos
Nacidos en Houston